De Palestina Cup 1972 is het eerste toernooi van de Palestina Cup dat werd gehouden van 1 januari tot en met 14 januari 1972. Het toernooi was een vervanger voor de Arab Nations Cup, dat werd niet gehouden tussen 1966 en 1985. Egypte won door in de finale Irak te verslaan met 3–1.

Geplaatste teams

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1972
Voetbal in Irak
Sportevenement in Irak